Christophe Girard ist der Name folgender Personen: 

* Christophe Girard (Boxer) (* 1967), französischer Boxer im Halbschwergewicht, dreifacher WBO-Titelanwärter
 Christophe Girard (Politiker) (* 1956), französischer Unternehmensleiter und Politiker